

Geografia
 Germania
Castell – comune del circondario di Kitzingen in Baviera
Spagna
Castell de Cabres – comune della provincia di Castellón
Castell de Castells – comune della provincia di Alicante
Castell de l'Areny – comune della provincia di Barcellona
Castell de Mur – comune della provincia di Lleida
Castell-Platja d'Aro – comune della provincia di Gerona
Es Castell – comune delle Isole Baleari

Nobiltà
 Castell – famiglia tedesca della Franconia
Castell-Castell – famiglia tedesca della Franconia e Baviera
Contea di Castell – nata dalla divisione della Contea tedesca di Castell-Castell dal 1709 al 1772, in seguito al suo ritorno nella stessa.

Altro 
Castell – torre umana tipica della Catalogna
Castell Potenza – ex squadra di calcio a 11 di Potenza

Pagine correlate 
 Castel
 Castelló
 Castello (disambigua)
 Castelli